Сент-Круа́-де-Маре́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Бордо, 39 км на північний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 141,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Круа-де-Марей на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа-де-Марей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа-де-Марей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-де-Марей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа-де-Марей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь